Сода Спрингс има више значења:
 Сода Спрингс (Калифорнија)
 Сода Спрингс (Ајдахо)